Papa João IV
 João IV de Portugal
 João IV de Constantinopla, patriarca de Constantinopla no século VI.
 João IV de Alexandria, patriarca grego ortodoxo de Alexandria no século VI.
 João IV de Jerusalém, patriarca de Jerusalém no século VI.

Desambiguação